Саинка — топоним:

 Саинка — село в Черневецком районе Винницкой области Украины;
 Саинка — река в Татарстане.